Рейс 11 American Airlines 11 сентября 2001 года — пассажирский авиарейс, который оказался захвачен террористами в процессе совершения терактов 11 сентября 2001 года. Он стал первым самолётом, задействованным в теракте. Авиалайнер Boeing 767-223ER авиакомпании American Airlines выполнял ежедневный внутриконтинентальный рейс AAL11 по маршруту Бостон—Лос-Анджелес, и вылетел и аэропорта Логан в Бостоне. Потом примерно в 8:46 он атаковал Северную башню Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке. В результате катастрофы погибли все 92 человека на борту самолёта и около 1600 человек, находившихся в башне и рядом с ней.

Через 15 минут после взлёта угонщики ранили 2 стюардесс и 1 пассажира (возможно, он был убит), выломали дверь в кабину пилотов и убили командира и второго пилота. Мухаммед Атта, член террористической организации «Аль-Каида» и лицензированный коммерческий пилот, взял управление самолётом. Авиадиспетчеры поняли, что рейс 011 находится в неожиданном положении, когда самолёт перестал отвечать на запросы. Совершение захвата раскрылось, когда Атта собирался сделать пассажирам рейса 011 объявление об угоне самолёта, но вместо пассажиров оно дошло до службы УВД в Бостоне. Две стюардессы рейса 011 связались с American Airlines и сообщили о захватчиках самолёта и жертвах на борту лайнера.

Самолёт протаранил Северную башню ВТЦ в 08:46:40 EST. Свидетелями катастрофы стали тысячи человек, находившихся в тот момент на улицах неподалёку от ВТЦ. Несколько видеокамер засняли столкновение лайнера с башней, но наиболее известной записью этого тарана является видео французского кинематографиста , который ехал снимать документальный фильм. До того как стало ясно, что лайнер захвачен, журналисты называли этот инцидент «несчастным случаем». После тарана рейса 011 Северная башня загорелась и через 102 минуты (в 10:28 EST) обрушилась на соседние районы, из-за чего пострадало неизвестное количество людей. В процессе  спасатели нашли в зоне катастрофы обломки рейса AAL11. Но большинство тел погибших так и не было найдено.

Угонщики 

На борту самолёта находились пять угонщиков:
 Мухаммед Атта () (Египет), 33 года — лидер угонщиков и пилот.
 Валид Аш-Шехри (), 22 года (Саудовская Аравия).
 Ваиль Аш-Шехри (), 28 лет (Саудовская Аравия).
 Абдулазиз Аль-Омари (), 22 года (Саудовская Аравия).
 Сатам Ас-Суками (), 25 лет (Саудовская Аравия).

Четверо из угонщиков были выбраны компьютерной системой изучения пассажиров «» для дополнительного досмотра багажа на предмет выявления взрывчатых веществ. Багаж Атты был проверен ещё в Портленде, багаж Ас-Суками и обоих Аш-Шехри был выбран для проверки в Бостоне. Все, кроме Валида (он летел без багажа), предоставили свой багаж для дополнительной проверки. Выбор системы «CAPPS» не стал причиной дополнительных проверок самих угонщиков.

Хронология событий

Самолёт, экипаж и пассажиры 
В тот день рейс AAL11 совершал Boeing 767-223ER (регистрационный номер N334AA, заводской 22332, серийный 169). Первый полёт совершил 7 апреля 1987 года, 13 апреля того же года был передан авиакомпании American Airlines. Оснащён двумя турбовентиляторными двигателями General Electric CF6-80A2. На день теракта/катастрофы совершил 11 789 циклов «взлёт-посадка» и налетал 58 350 часов.

Самолёт мог вместить 158 пассажиров, но в то утро на борту находились только 81 пассажир и 11 членов экипажа. Таким образом, самолёт был заполнен только на 58,2%; это было больше средней заполняемости бортов рейса 011 (39%).

Состав экипажа рейса AAL11 был таким:
 Командир воздушного судна (КВС) — 50-летний Джон А. Огоновски (). В American Airlines проработал 23 года (с 1978 года), до этого проходил службу в ВВС США, во время которой участвовал во Вьетнамской войне.
 Второй пилот — 42-летний Томас Ф. Макгиннесс-младший ().

В салоне самолёта работали 9 бортпроводников:
 Барбара Дж. Арестеги (), 38 лет — старший бортпроводник.
 Джеффри Д. Коллман (), 41 год.
 Сара Э. Лоу (), 29 лет.
 Карен Э. Мартин (), 40 лет.
 Кэтлин Э. Никосия (), 54 года.
 Бетти Э. Онг (), 45 лет.
 Джин Д. Роджер (), 24 года.
 Диана Б. Снайдер (), 42 года.
 Мэделин Э. Суини (), 35 лет.

Среди пассажиров на борту самолёта находились:
 Дэвид Энджелл (автор и продюсер фильма «Фрейзер») и его жена Линн Энджел.
 Берри Беренсон — актриса, вдова актёра Энтони Перкинса.

Также на борту самолёта могли оказаться актёр и режиссёр Сет Макфарлейн, актёр Марк Уолберг и Лиэнн Литтрелл, жена певца группы «Backstreet Boys» Брайана Литтрелла. В итоге Макфарлейн купил билет на рейс AAL11, но опоздал на самолёт, а Уолберг и Литтрелл в последнюю минуту отказались лететь в Лос-Анджелес.

Посадка на рейс 011 

Главарь группы террористов Мухаммед Атта и Абдулазиз Аль-Омари вылетели в 05:41 11 сентября 2001 года из  (Портленд) и на рейсе CJC 5930 авиакомпании Colgan Air (плановое время вылета — 06:00) долетели до аэропорта Логан в Бостоне. Оба захватчика летели в бизнес-классе; Атта зарегистрировал на этот рейс две сумки, Аль-Омари летел без багажа. Когда они регистрировались, система CAPPS выбрала Атту на проверку его багажа, но там ничего противозаконного не было найдено. В 06:45, после 45-минутного перелёта, Атта и Аль-Омари прибыли в Бостон. В это же время в аэропорт Логан прибыли остальные 3 захватчика — Валид Аш-Шехри, Ваиль Аш-Шехри и Сатам Ас-Суками. В 06:52 пилот-захватчик рейса United Airlines-175 (который позднее уничтожит Южную башню ВТЦ) Марван Аш-Шеххи (он в тот момент тоже находился в аэропорту Логан) позвонил Атте со встроенного в аэропорту телефона и сообщил ему, что планы атаки остаются в силе.

Из-за того, что Атта и Аль-Омари прилетели из другого города, их багаж проверять не стали, и захватчики без помех зарегистрировались. После регистрации служащие аэропорта забыли загрузить на борт рейса 011 багаж Мухаммеда Атты. У Ас-Суками и обоих Аш-Шехри багаж был проверен (Ваиль Аш-Шехри и Ас-Суками зарегистрировали по одной сумке) и они без проблем прошли регистрацию.

В 07:40 все 5 захватчиков заняли места на борту самолёта. Атта занял место 8D в бизнес-классе; в бизнес-классе также расположились Аль-Омари (место 8F), Ас-Суками (место 10В) и оба Аш-Шехри (места 2А и 2В). Согласно плану, рейс 011 должен был вылететь в 07:45, но только через минуту от расписания самолёт начал движение к коридору, а в 07:50 вырулил на ВПП. В 07:59 EST рейс AAL11 вылетел из Бостона.

Захват 

Комиссия по расследованию событий 11 сентября 2001 года установила, что захват самолёта начался в 08:14, когда самолёт перестал отвечать на запросы; есть вероятность, что Валид Аш-Шехри выломал дверь в кабину пилотов. В 08:13:29, когда лайнер пролетал над центральным Массачусетсом на эшелоне FL260 (7900 метров), пилоты совершили поворот 20° вправо и сообщили об этом в Бостонский центр воздушного управления () (Бостонский ARTCC). В 08:13:47 ARTCC дало команду экипажу рейса 011 набрать крейсерский эшелон FL360 (10 950 метров), но эта команда не была выполнена. В 08:16 лайнер, находясь на эшелоне FL290 (8850 метров), неожиданно сошёл с курса. ARTCC пытался связаться с лайнером, но все попытки оказались неудачными. В 08:21 транспондер отключился и метка рейса AAL11 исчезла с радаров.

В 08:23:38 Атта попытался сделать объявление для пассажиров, но перепутал кнопки и связался с Бостонским центром УВД. Авиадиспетчеры приняли сообщение, в котором Атта заявил:

Мы захватили самолёты. Просто сидите тихо, и с вами всё будет в порядке. Мы возвращаемся в аэропорт.

В 08:24:56 было получено следующее сообщение:

Никому не двигаться. Всё будет в порядке. Если вы попытаетесь что-то сделать, вы подвергнете опасности себя и самолёт. Просто сидите тихо.

В этот раз Атта также считал, что его слышат только пассажиры, но на деле оно было получено и записано авиадиспетчерами. В 08:26 приблизительно над Вурхенсвиллем (штат Нью-Йорк), самолёт сделал разворот на 100° на юг и направился в сторону Нью-Йорка.

В 08:33:59 Атта объявил:

Пожалуйста, не двигайтесь. Мы возвращаемся в аэропорт. Не делайте глупостей.

В 08:37:08 пилоты рейса UAL175, который впоследствии также был захвачен, наблюдали рейс AAL11 и сообщили диспетчеру о его местонахождении и курсе. В 08:37:08 рейс 011 начал снижение с эшелона FL290 с вертикальной скоростью 16 м/с и в 08:43 совершил разворот на Манхэттен.

Реакция военных 
После многочисленных неудачных попыток связаться с самолётом и получения сообщения «Мы захватили самолёты…», диспетчер решил, что самолёт захвачен. Он уведомил своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, сообщил руководству, что захваченный самолёт направляется в зону ответственности Нью-Йоркского центра. В 08:32 центр FAA в Херндоне сообщил о захваченном самолёте в штаб-квартиру FAA.

В 08:37:52 Бостонский центр управления воздушным движением, проигнорировав принятый протокол, связался с Северо-Восточным сектором (NEADS) Командования ПВО Североамериканского континента (NORAD) в городе Риме (штат Нью-Йорк). NEADS по тревоге подняли два истребителя F-15 с базы ВВС США Отис на перехват рейса 011. Но истребители взлетели в 08:53, через 7 минут после того, как рейс 011 врезался в Северную башню ВТЦ.

Поскольку радиолокационный ответчик рейса 011 был отключён, пилоты истребителей не знали о его направлении и курсе на перехват. Несколько минут в NEADS потратили на ожидание, что рейс 011 появится на их радарах. NORAD получил предупреждение об угоне лайнера за 9 минут до катастрофы.

Телефонные звонки 

Мы очень быстро спускаемся… мы в полном раздрае. О, Боже, мы очень низко!

Стюардессы Мэделин Э. Суини и Бетти Э. Онг смогли связаться с базой American Airlines и сообщили, что стюардессам Барбаре Дж. Арестеги и Карен Э. Мартин и одному пассажиру (Даниэлю Левину) были нанесены ножевые ранения. Левин ранее служил в элитном израильском подразделении «Сайерет Маткаль»; неизвестно, напали ли на него угонщики из-за того, что он был израильтянином, или это было совпадение. В 2002 году FAA сообщало, что, вероятно, Левин был убит Сатамом Ас-Суками, который занимал место непосредственно за Левиным, после его попытки противодействовать угонщикам.

Бетти Э. Онг также сообщила некоторые подробности оперативному центру American Airlines. В ходе четырёхминутного звонка она сообщила, что связь с кабиной пилотов прервана, доступ в неё перекрыт, а один из пассажиров ранен. Также она сообщила, какие места занимали угонщики, что позднее позволило их идентифицировать:

ОК, моё имя Бетти Онг. Я [стюард] №3 на рейсе 11. Наш №1 заколот ножом. Наша старшая тоже получила ножевые ранения. Никто не знает, кто из них это сделал, и мы даже не можем попасть в бизнес-класс, поскольку никто не может дышать. И мы не можем подойти к двери в кабину пилота, так как она не открывается.

Катастрофа 

В 08:46:40 EST рейс AAL11 (под управлением Мухаммеда Атты) на скорости 748 км/ч врезался в Северную башню Всемирного торгового центра (WTC 1). Имея на борту 38 000 литров авиатоплива, лайнер нанёс удар в сектор между 93-м и 99-м этажами.

Катастрофа рейса American Airlines-011 стала первой в тот день. Все находившиеся на его борту 11 членов экипажа и 76 пассажиров погибли. Поскольку катастрофа произошла в самом центре одного из крупнейших мегаполисов, свидетелями катастрофы стало множество людей, многие даже смогли снять её на фото- и видеокамеры. Лейтенант NYFD Уильям Уолш (, впоследствии снялся в документальном фильме 9/11) сказал:
Мы были поражены — мы видели, что он снижался, но при этом не издавал звуков, свидетельствовавших о неисправностях. Мы не могли понять, почему самолёт American Airlines летит так низко над Манхэттеном. Мы думали, что он совершит посадку на Гудзон. Но внезапно самолёт выровнялся, и направился прямо в сторону ВТЦ. На несколько мгновений до столкновения нам показалось, что самолёт начнёт набирать высоту. Нам ничего не оставалось, как наблюдать дальнейшие движения самолёта. И вдруг, бум! Самолёт исчезает в торговом центре.

Первые новости о катастрофе появились на телеканалах уже в 08:48:

Да. Это правда. Вы смотрите чрезвычайно тревожную прямую передачу. Это Всемирный торговый центр, и по неподтверждённым сообщениям, этим утром в одну из башен Всемирного торгового центра врезался самолёт. Центр CNN прямо сейчас начал работу по этому событию, мы призвали все наши источники и пытаемся выяснить, что же там происходит, но определённо что-то ужасное случилось сегодня утром на южной оконечности острова Манхэттен. И ещё раз, вы смотрите на Всемирный торговый центр.

Позже, после звонка в студию от вице-президента CNN Шона Мерта, стало известно о попадании пассажирского самолёта в Северную башню ВТЦ. Из-за этого события все регулярные телевизионные передачи были отменены. В момент тарана Северной башню ВТЦ президент США Джордж Буш-младший находился в  (Сарасота, Флорида). До того момента, когда 17 минутами позже в Южную башню ВТЦ врезался рейс United Airlines-175, большинство новостных каналов называли таран Северной башни ВТЦ авиакатастрофой.

Французский кинематографист Жюль Ноде () и чешский иммигрант Павел Хлава () независимо друг от друга случайно засняли на видео, как рейс 011 врезался в Северную башню ВТЦ. Веб-камера, установленная Вольфгангом Сталом на выставке в Бруклине и делающая 1 кадр в 4 секунды, также запечатлела это событие.

Жертвы 
Разрушения, вызванные ударом самолёта, перекрыли все пути эвакуации из поражённой зоны здания и этажей, располагавшихся выше. Все лестницы и лифтовые шахты, находившиеся выше 92 этажа, были разрушены (в отличие от Южной башни, которую рейс United Airlines-175 протаранил под углом, и где продолжала действовать одна лестница). 1366 человек погибли на этажах в районе и выше зоны попадания самолёта. По данным Комиссии 9/11, сотни человек погибли непосредственно в момент удара, а остальные, оказавшиеся запертыми на верхних этажах, погибли от огня и дыма или в момент разрушения здания. Некоторые выпрыгивали из окон.

Последствия 

После тарана рейса 011 Северная башня загорелась и через 102 минуты после этого (в 10:28) обрушилась. Хотя удар самолёта нанёс повреждения, главную роль в обрушении сыграло горящее авиатопливо. Оно выплеснулось из разрушенных топливных баков лайнера внутрь здания и загорелось, вызвав сильный пожар. Во время обрушения башни погибли сотни работников спасательной бригады, спасавших живых людей, находившихся в здании.

В результате тарана погибли 92 человека на борту самолёта и 1366 человек в самой башне. Больше всех сотрудников (658) потеряла компания «», располагавшаяся на 101-105 этажах здания.

В результате катастрофы были уничтожены следующие офисы:

:
Примечание: Этажи, отмеченные  красным , оказались в зоне удара самолёта. Этажи, помеченные  серым . оказались отрезанными от других этажей, так как самолёт уничтожил все лестничные спуски и лифтовые шахты

Поисковые работы начались через несколько дней после теракта. Стало известно, что террористы использовали пластиковые наручники для сдерживания пассажиров на местах. В течение года были опознаны останки 33 погибших. К 2006 году были определены останки ещё 2 жертв рейса 011, в том числе стюардессы Карен Э. Мартин, обнаруженных в Граунд-Зиро (зоне разрушения ВТЦ). В апреле 2007 года новая технология по распознаванию (ДНК) определила останки ещё одного погибшего. Тела двух угонщиков рейса 011 также были найдены в Граунд-Зиро.

В авиакатастрофе сохранился пропитанный авиатопливом паспорт Сатама Ас-Суками; его нашёл прохожий, который отдал документ в Департамент полиции Нью-Йорка (NYPD). Забытый в аэропорту Логан багаж Мухаммеда Атты был вскрыт, в нём были обнаружены:
 паспорт Абдулазиза Аль-Омари,
 водительское удостоверение того же Аль-Омари,
 видеокассета для авиасимулятора на Boeing 757,
 складной нож,
 перцовый аэрозоль.

Несколько месяцев спустя лидер «Аль-Каиды» Усама бен Ладен взял всю ответственность за теракты на себя. Бен Ладен признался, что не ожидал полного разрушения ВТЦ.

Оба бортовых самописца рейса 011 так и не были найдены.

Современный рейс 
Номер рейса был изменён, и теперь по этому маршруту в это же время летает рейс AAL25 (совершает его лайнер Boeing 737-800). Над выходом B32, от которого отправился в свой последний полёт рейс 011, установлен американский флаг.

Культурные аспекты 
Теракт рейса AAL11 показан в 1 сезоне канадско-британского документального телесериала Час Икс в серии Последний час полёта рейса 011.

См. также 
 Рейс 175 United Airlines 11 сентября 2001 года
 Рейс 77 American Airlines 11 сентября 2001 года
 Рейс 93 United Airlines 11 сентября 2001 года

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Описание теракта на Aviaiton Safety Network

 9-11 NTSB Report
 American Airlines Flight 11 manifest
 Снимок борта N334AA до 11 сентября
 September 11, 2001 archive of American Airlines site explaining that all aircraft are accounted for 
 12 сентября, 2001 archive of American Airlines site with condolences for deceased 
 Жертвы рейса AAL11

Авиационные происшествия в Нью-Йорке
Самолёты, захваченные 11 сентября 2001 года
Авиационные происшествия с Boeing 767
11
События 11 сентября
Сентябрь 2001 года
Нью-Йорк
2001 год в Нью-Йорке
Террористические акты 2001 года